Sezon 2012/13 Prva liga Srbije – 7. edycja rozgrywek serbskiej Prvej ligi w piłce nożnej.

Rozgrywki toczyły się w jednej grupie i występowało w nich 18 drużyn. Po zakończeniu sezonu mistrz oraz wicemistrz awansowali bezpośrednio do Super ligi, a sześć ostatnich drużyn spadło do Srpskiej ligi, ponieważ od następnego sezonu zmniejszono liczbę drużyn w Prvej lidze do 16.

Prva liga Srbije

Drużyny 
W Prva liga Srbije w sezonie 2012/13 występowało 18 drużyn.

Tabela 

 FK Napredak Kruševac, FK Čukarički Stankom i FK Voždovac awansowały do Super ligi 2013/14.
 FK Nowy Sad, FK Kolubara Lazarevac, OFK Mladenovac, FK Banat Zrenjanin i FK Radnički Nova Pazova spadły do Srpskiej ligi 2013/14.
 * Po sezonie FK Hajduk Kula (8 miejsce w Super lidze) nie otrzymał licencji na grę w Super lidze w sezonie 2013/14 (drużyna została rozwiązana), w jego miejsce do Super ligi awansował z 3. miejsca FK Voždovac, a dzięki temu FK Teleoptik utrzymał się w Prvej lidze, jako najwyżej sklasyfikowany spadkowicz.

Zobacz też 
 Super liga Srbije 2012/13
 Srpska Liga 2012/13

Linki zewnętrzne 
 
 Archiwum Srbijasport

Drugi poziom rozgrywek piłkarskich w Serbii
2012 w piłce nożnej
2013 w piłce nożnej
2012 w Serbii
2013 w Serbii